Station Sassenheim, treinstation in Zuid-Holland

SSH kan verwijzen naar:
 Secure Shell, internet-protocol
 zie ook: SSH File Transfer Protocol
 SSH Utrecht, woningcorporatie in Nederland
 SSH& (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen), organisatie voor studentenwoningen in Gelderland

Zie ook
SSH